Ангел мести:
 Ангел мести (фильм, 1995) — американский вестерн 1995 года. Экранизация произведения Гэри Стюарта.
 Ангел мести (фильм, 2002) — комедия Мартина Бёрка 2002 года с Сильвестром Сталлоне и Мэделин Стоу в главных ролях.
 Ангел мести (фильм, 2021) — боевик Джорджа Галло 2021 года с Руби Роуз и Морганом Фрименом в главных ролях.